Das Herreneinzel der Australian Championships 1964 war ein Tenniswettbewerb in Brisbane.

Sieger des Turniers wurde der topgesetzte Titelverteidiger Roy Emerson, der im Finale seinen Landsmann Fred Stolle in drei Sätzen (6:3, 6:4, 6:2) besiegen konnte.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Herreneinzel
1964